Spojení písmen L a P může mít různé významy:

LP
 dlouhohrající deska, v přeneseném významu i gramofonová deska – srov. lidové „elpíčko“ – z anglického sousloví long play
 Life Points – ve videohrách
 Let's play – nahrávky z hraní her (většinou publikováno online)
 léta Páně (z latinského anno Domini) – nesprávný tvar, správně je l. P.
 LAN Peru – IATA kód letecké společnosti z Peru
 limited partnership (anglická obdoba komanditní společnosti)
 Labour Party (Dělnická strana) – britská politická strana
 liberální strana (z anglického Liberal Party) – v anglických názvech politických stran
 lineární programování
 logické programování
 lineární perspektiva
 Lars Pensjö (ve spojení LPC a LPMud)
 Linkin Park (zkratka skupiny)
 Lumbální punkce - lékařské vyšetření
 LP (zpěvačka) (* 1981) – americká zpěvačka, vlastním jménem Laura Pergolizzi
 LP (album, The Soviettes) – album skupiny The Soviettes z roku 2003
 LP (album, Ambulance LTD) – album skupiny Ambulance LTD z roku 2004
 LP (album, Landon Pigg) – album hudebníka Landona Pigga z roku 2006
 LP (album, Holy Fuck) – album skupiny Holy Fuck z roku 2007
 LP (album, Discovery) – album skupiny Discovery z roku 2009

L. P. 
 léta Páně – překlad latinského anno Domini, rok křesťanského letopočtu

Lp
 Lp prostor – prostor funkcí

lp 

 lp – levý přítok

Zkratky
Značky